Вукайлович — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Вукайлович, Боголюб — Народный герой Югославии.
 Вукайлович, Михайло — Народный герой Югославии.